Bindhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bindhammer (* 1973), deutscher Sport- und Wettkampfkletterer
 Christian Bindhammer (* 1976), deutscher Sport- und Wettkampfkletterer